Евгений Алексеевич Устинов () — российский военачальник. Начальник штаба — первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России с мая 2019 года. Генерал-полковник (2018).

Биография 
Евгений Алексеевич Устинов родился 6 ноября 1960 года в деревне Кайдалово Сосновского района Горьковской области (с 1992 года Нижегородская область)

По окончании средней школы, с апреля 1979 года проходил срочную службу в Ленинградском военном округе. В 1980 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола, которое окончил в 1984 году. В 1998 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2005 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Проходил службу в Воздушно-десантных войсках, последовательно занимая должности от командира взвода до заместителя командующего ВДВ. С 1985 по 1987 год в должности заместителя командира батальона участвовал в Афганской войне.

С 2000 по 2002 год — командир 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. 

С августа 2009 по 2011 год — заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа, с 9 января 2011 по апрель 2013 года — командующий 6-й общевойсковой армией Западного военного округа.

С апреля 2013 года — заместитель командующего войсками Центрального военного округа, с сентября 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа. В 2016—2017 годах находился в командировке в Сирии, участвовал в разработке операции по освобождению города Пальмиры во второй раз.

С октября 2018 по январь 2019 года — временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа по должности. Указом Президента России от 12 декабря 2018 года присвоено воинское звание «генерал-полковник».

В мае 2019 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками России.

Женат. Воспитывает двоих сыновей.

Награды 
 Орден Святого Георгия IV степени
Орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени с мечами
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами
Орден Александра Невского
 Орден Суворова;
 Орден Кутузова;
 Орден Мужества;
 Орден «За военные заслуги»;
Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени;
 Медаль «За отвагу»;
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии»;
 Медали РФ;
Медали СССР.

Примечания

Ссылки 
 Генерал-лейтенант Е. А. Устинов на сайте Минобороны России

Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Афганской войны (1979—1989)
Участники войны в Южной Осетии (2008)
Участники военной операции России в Сирии
Командующие общевойсковыми армиями
Участники вторжения России на Украину